Dabu Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dabu (socken i Kina, Guangxi), 
 Dabu (socken i Kina, Hunan), 
 Dabu (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar